Златолист — село в Болгарии:
 Златолист (Благоевградская область)
 Златолист (Кырджалийская область)